Sreepur – comune del Bangladesh  situato nel distretto di Gazipur
 Sreepur – comune del Bangladesh  situato nel distretto di Magura